Remete (Zagreb), gradsko naselje u Zagrebu
Crkva Majke Božje Remetske u zagrebačkim Remetama